Абу́ Ава́на () — кунья, часть арабского имени.
 Абу Авана аль-Ваддах (ум. в ) — таби ат-табиин, мухаддис и хафиз.
 Абу Авана аль-Исфараини (ум. в ) — авторитетный хадисовед и хафиз.